TLF se poate referi la:

TLF (formație), formație franceză de rap
Limba telefol

Acronime
Timing Library Format, un tip de fișier tex
Trésor de la langue française, dicționar de franceză
The Learning Foundation
The Little Foundation
The Love Foundation, USA
Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France
Tshwane Leadership Foundation, Africa de Sud
TheLabelFinder, casă de modă internațională
Tigrayan Liberation Front, Etiopia
Text Layout Framework, o bibliotecă software din Adobe Flex

TlF se mai poate referi la:
Fluorură de taliu (Thallium fluoride)

Acronime de trei litere